Kaidanluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaidanluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kaidanluoto (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar